Manuel Velasco puede referirse a:

España 

 Manuel de Velasco y Estrada, primer marqués de Pozoblanco desde 1697.
 Manuel de Velasco y Tejada, gobernador del Río de la Plata (1708-1712).
 Manuel de Velasco, oidor de la Real Audiencia de Buenos Aires (1805-1810).
 Manuel Velasco de Pando (1888-1956), ingeniero español.
 Manuel Velasco Varona (1941-), actor español, hermano de Concha Velasco.
 Manuel Velasco Laguna (1955-), escritor español.

México 

 Manuel Velasco Suárez (1914-2001), político mexicano, gobernador de Chiapas (1970-1976).
 Manuel Velasco Coello (1980-), político mexicano.